Kronmühle ist ein Orts- und Bauwerksname:

Ortsteile:
 Kronmühle (Allersberg), Dorf von Markt Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Kronmühle (Fichtenberg), Gehöft der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kronmühle (Püchersreuth), Einöde der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Bauwerk:
 Kronmühle (Mörnsheim), Mühle im Ortsteil Mühlheim von Markt Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern; Baudenkmal, siehe Liste der Baudenkmäler in Mörnsheim#Kronmühle